Кубок Тёрнера () — кубок, вручавшийся победителю плей-офф чемпионата  (IHL). Назван в честь вратаря Джо Тёрнера, выступавшего за «Детройт Ред Уингз». Тёрнер погиб в Бельгии во время Второй мировой войны.

Кубок Тёрнера был чемпионским трофеем IHL, которая существовала с 1945 по 2001 год, после чего приз был отправлен в Зал хоккейной славы в Торонто, Онтарио, Канада. В июле 2007 года Объединённая хоккейная лига (UHL) официально изменила своё название на «Международная хоккейная лига». Новая IHL подала запрос в Зал хоккейной славы на получение контрольного пакета Кубка Тёрнера. Название «Кубок Тёрнера» было восстановлено 24 сентября 2007 года. Новая IHL просуществовала с 2007 по 2010 год, после чего Кубок Тёрнера был отправлен обратно в Зал хоккейной славы.

Обладатели кубка

Чемпионы по франшизам

Примечания 
 Обладатели Кубка Тёрнера www.azhockey.com

Ссылки 
 Intotheboards.net Playoffs

Награды_по_алфавиту